The Power of Conscience – film del 1912 diretto da King Baggot e William Robert Daly
 The Power of Conscience – film del 1913 diretto da Theodore Wharton